Born and Raised é o quinto álbum de estúdio do cantor, guitarrista e compositor John Mayer. Boatos sobre o álbum diziam que seu lançamento seria em outubro de 2011, mas em 16 de setembro de 2011 Mayer postou em seu blog que o disco estava sendo adiado devido à granulomas descobertos em sua garganta.

Mayer descreveu este incidente como um "revés temporário" e que a gravação e mixagem foi totalmente concluída, exceto por algumas faixas vocais. Em 20 de outubro de 2011, Mayer postou em seu blog sobre o tratamento de seu granuloma, anunciando que passou por uma cirurgia para removê-las e que estaria em repouso vocal completo por um mês ou mais, durante o qual ele viajou pelo país.

O primeiro single de Born And Raised, chamado "Shadow Days", foi lançado em 27 de fevereiro de 2012 na rádio americana Cities97. Em menos de vinte minutos a música já estava disponível na internet. No dia seguinte, Mayer lançou a lista de músicas para o álbum e anunciou que seria lançado em 22 de maio de 2012. O álbum estreou em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos da Billboard.

Faixas 

 "Queen of California"
 "The Age of Worry"
 "Shadow Days"
 "Speak for Me"
 "Something Like Olivia"
 "Born and Raised"
 "If I Ever Get Around to Living"
 "Love is a Verb"
 "Walt Grace's Submarine Test, January 1967"
 "Whisky, Whisky, Whisky"
 "A Face to Call Home"
 "Born and Raised" (Reprise)
 "Fool to Love You"

Álbuns de 2012
Álbuns de John Mayer